Аксочио има више значења:

 Аксочио (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аксочио (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику